Ingemar Mayr (ur. 30 listopada 1975 w Sint-Michielsgestel) – austriacki i holenderski skoczek narciarski, srebrny medalista mistrzostw świata juniorów w 1993 w konkursie drużynowym. Pierwszy w historii reprezentant Holandii, który zdobył punkty do klasyfikacji Pucharu Świata w skokach narciarskich.

Trzykrotny zwycięzca zawodów Pucharu Kontynentalnego (w latach 1995, 1997 i 1998). Były rekordzista skoczni Franz-Haslberger-Schanze w Reit im Winkl. Uczestnik mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym w 2001 i 2003. Mistrz Austrii (1996) i Holandii (2001). Reprezentant SK St. Johann in Tirol i Skiclub Kirchberg. W międzynarodowych zawodach w skokach narciarskich startował do 2003, po czym zakończył sportową karierę.

Życie prywatne 
Urodził się 30 listopada 1975 w holenderskim mieście Sint-Michielsgestel. Pochodzi z rodziny austriacko-holenderskiej – jego ojciec był Austriakiem, a matka Holenderką. Od 1993 startował w niższej kadrze Austrii w skokach narciarskich. Z uwagi na brak perspektyw na występy w barwach austriackich, w grudniu 2000 przyjął holenderskie obywatelstwo. Nie zrzekł się jednak swojego austriackiego obywatelstwa. Zamiar przyjęcia holenderskiego obywatelstwa zgłosił już w 1998. Ukończył ekonomię w szkole sportowej w Stams.

W międzyczasie zamieszkał w austriackim mieście Kirchdorf in Tirol. Jest związany z Maren Elisabeth, z którą ma córkę Charlotte (ur. 2011).

Zna język niemiecki i niderlandzki. Jest informatykiem gospodarczym.

Przebieg kariery

Kariera w reprezentacji Austrii 
W 1992 na skoczni w Wörgl zdobył tytuł mistrza Austrii juniorów w skokach narciarskich w kategorii Jugend I. Rok później w St. Aegyd am Neuwalde zdobył srebrny medal w kategorii Jugend II, przegrywając z Reinhardem Schwarzenbergerem. W 1996 na 80-metrowej skoczni w Schwarzach im Pongau zdobył tytuł mistrza Austrii seniorów. Bezpośrednio wyprzedził wówczas Martina Höllwartha i Andreasa Goldbergera.

W Pucharze Świata zadebiutował w 1993, podczas trzeciego konkursu 41. Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku. Zajął wówczas 21. miejsce. W zawodach w Bischofshofen uplasował się jedno miejsce wyżej. Pozwoliło mu to zająć 42. miejsce w klasyfikacji Turnieju Czterech Skoczni. W marcu 1993, wraz z Gerhardem Schallertem, Thomasem Kuglitschem i Andreasem Widhölzlem, zdobył srebrny medal mistrzostw świata juniorów w Harrachovie w konkursie drużynowym.

29 grudnia 1994 został rekordzistą skoczni Franz-Haslberger-Schanze w Reit im Winkl – uzyskał 91,5 metra i tym samym poprawił o dwa metry poprzedni rekord Martina Höllwartha. Mayr był rekordzistą skoczni do 3 stycznia 1995, kiedy to 1,5 metra dalej skoczył Takanori Kōno.

Pierwsze punkty Pucharu Świata zdobył 6 stycznia 1995 w Bischofshofen. Zajął wówczas 25. miejsce, co według nowej punktacji za konkursy Pucharu Świata, dało mu sześć punktów do klasyfikacji. Osiem dni później w Engelbergu zajął najwyższe w karierze, piętnaste miejsce w zawodach PŚ. Do końca sezonu 1994/1995 punktował jeszcze czterokrotnie – 15 stycznia w Engelbergu (24. miejsce), 8 lutego w Lillehammer (22. miejsce), 12 lutego w Oslo (24. miejsce) oraz 25 lutego na mamuciej skoczni w Oberstdorfie (25. miejsce). Łącznie zdobył 51 punktów, dzięki czemu zajął 45. miejsce w klasyfikacji generalnej. Ponadto 28 stycznia 1995 w Libercu po raz pierwszy w karierze wygrał zawody Pucharu Kontynentalnego, a w lutym 1995 zajął piąte miejsce w konkursie w Schönwaldzie. W 1995 roku wygrał także mniej prestiżowy Turniej Bohemii w skokach narciarskich.

W kolejnym sezonie tylko raz zakwalifikował się do serii finałowej zawodów Pucharu Świata. Miało to miejsce 8 grudnia w Villach, gdzie był 22. W tym sezonie występował głównie w Pucharze Kontynentalnym, w którym zgromadził łącznie 424 punkty i zajął 11. miejsce w klasyfikacji generalnej. Plasował się w czołowej dziesiątce niektórych konkursów – 13 stycznia 1996 w Saalfelden am Steinernen Meer był piąty, a 27 i 28 stycznia w Libercu zajął odpowiednio – szóste i czwarte miejsce.

W sezonie 1996/1997 czterokrotnie kwalifikował się do drugiej serii indywidualnych zawodów Pucharu Świata. Łącznie zdobył 14 punktów, co pozwoliło mu zająć 75. miejsce w klasyfikacji generalnej. W grudniu 1996 roku stanął na najniższym stopniu podium zawodów Pucharu Kontynentalnego, rozegranych na normalnej skoczni we francuskim Chaux-Neuve. Przegrał wówczas o dziesięć punktów z Andreasem Widhölzlem i o jeden punkt z Heinem Mathiesenem. W marcu 1997 na Tremplin Le Praz w Courchevel odniósł drugie w karierze zwycięstwo w Pucharze Kontynentalnym.

W sezonie 1997/1998 regularnie startował w zawodach Pucharu Świata, jednak ani razu nie zdołał zakwalifikować się do serii finałowej. 15 lutego 1998 na skoczni narciarskiej w niemieckim Ruhpolding po raz trzeci w karierze wygrał zawody Pucharu Kontynentalnego.

W kolejnych latach nie startował w międzynarodowych zawodach. Do rywalizacji powrócił w sezonie 2000/2001, już jako reprezentant Holandii.

Kariera w reprezentacji Holandii 
Po przyjęciu holenderskiego obywatelstwa, Ingemar Mayr miał aspiracje, aby wywalczyć kwalifikację na Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2002 w Salt Lake City.

W styczniu 2001, po raz pierwszy w holenderskich barwach, wystąpił w zawodach Pucharu Świata. W konkursie 49. Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku zajął 38. miejsce. W Bischofshofen odpadł w kwalifikacjach. W lutym zaliczył pierwszy w karierze występ na mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym. W konkursie skoków na obiekcie K-116 zajął 47. miejsce. W marcu wystartował także w kwalifikacjach w Oslo, jednak nie awansował do konkursu głównego. W konkursie Pucharu Kontynentalnego, rozegranym 9 marca w Vikersund, zajął drugie miejsce – przegrał o 20,5 punktu ze zwycięzcą zawodów, Tonim Nieminenem. W tym samym roku wywalczył tytuł mistrza Holandii w skokach narciarskich.

W 2001 roku podczas zajęć treningowych w tunelu aerodynamicznym w Helsinkach doznał kontuzji, w wyniku której musiał zrezygnować ze startów w zawodach letnich.

W sezonie 2001/2002, za namową Ingemara Mayra, do reprezentacji Holandii dołączył Christoph Kreuzer – również Austriak o holenderskich korzeniach, który nie miał szans startować w reprezentacji Austrii.

Pierwszy występ Mayra w konkursie głównym Pucharu Świata 2001/2002 miał miejsce 9 grudnia w Villach. Wziął wówczas udział w konkursie drużynowym, w którym w zespole holenderskim wystartowali także: Jeroen Nikkel, Boy van Baarle i Niels de Groot. Holendrzy zajęli ostatnie, dziesiąte miejsce. Do sklasyfikowanej na dziewiątym miejscu ekipy rosyjskiej stracili blisko dwieście punktów. Był to jednak pierwszy przypadek, gdy Holandia wystawiła skład do konkursu drużynowego Pucharu Świata.

W kolejnych swoich startach albo nie przechodził kwalifikacji, albo nie awansował do serii finałowej. Podczas pierwszego z trzech konkursów japońskich, 24 stycznia 2002 w Hakubie, jako pierwszy reprezentant Holandii w skokach narciarskich zdobył punkty Pucharu Świata. Zajął wówczas 22. miejsce w konkursie głównym, co było najlepszym rezultatem w historii holenderskich startów w całym cyklu. Wystąpił także w konkursie w Sapporo, jednak zajął w nim 48. miejsce. W zawodach drużynowych w Sapporo holenderski zespół wystąpił w składzie: Christoph Kreuzer, Boy van Baarle, Niels de Groot i Ingemar Mayr. Drużyna zajęła ostatnie, jedenaste miejsce. Do dziesiątej w klasyfikacji reprezentacji Polski, Holendrzy stracili 64,2 punktu. W ostatnim periodzie sezonu Mayr uczestniczył w kwalifikacjach do wszystkich indywidualnych konkursów Turnieju Nordyckiego, jednak bez sukcesów. Sezon zakończył na 68. miejscu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata z dorobkiem dziewięciu punktów.

W kolejnym sezonie startował w większości zawodów Pucharu Świata, a ośmiokrotnie wystartował w konkursach głównych. Zajął 34. i 33. miejsce w konkursach w Engelbergu, 46. miejsce w Bischofshofen, 49. miejsce w Libercu, 48. miejsce w Hakubie, 44. i 55. miejsce w Sapporo oraz 45. miejsce w pierwszym konkursie w Willingen. Jedyne punkty w sezonie zdobył 9 lutego 2003, plasując się na 29. miejscu w drugim konkursie w Willingen. Zawody były jednak loteryjne i ograniczone do jednej serii konkursowej z powodu silnego wiatru. Pod koniec lutego, po raz drugi w karierze, wystąpił w mistrzostwach świata seniorów. W obu konkursach skoków w Predazzo – zarówno na skoczni dużej, jak i normalnej, uplasował się na 46. miejscu. W trakcie sezonu startował także w Pucharze Kontynentalnym, w którym dwukrotnie zdobywał punkty do klasyfikacji. Był 29. w Sankt Moritz i 23. w Willingen, dzięki czemu zgromadził łącznie dziesięć punktów i został sklasyfikowany na 179. miejscu.

Po sezonie 2002/2003, z uwagi na brak satysfakcjonujących rezultatów, postanowił zakończyć sportową karierę.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Turniej Nordycki

Puchar Świata w lotach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Grand Prix

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Medale mistrzostw Austrii

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Austriaccy skoczkowie narciarscy
Holenderscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1975